La Roche-Blanche, commune française de la Loire-Atlantique
 La Roche-Blanche, commune française du Puy-de-Dôme

Roche
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France